Kazakmys Sätbajew – kazachski klub hokejowy
 Kazakmys Sätbajew – kazachski klub piłkarski